Evropsko prvenstvo v atletiki 1962 je sedmo evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 12. in 16. septembrom 1962 na stadionu Partizan v Beogradu, Jugoslavija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvanajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1962
1962 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Šport v Beogradu‎